Obrežje je ime več krajev v Sloveniji :

 Obrežje, naselje v občini Brežice
 Obrežje, naselje v občini Radeče
 Obrežje pri Zidanem Mostu, naselje v občini Laško